Аугусто Мальи (; ) — итальянский футболист, полузащитник. Известный по выступлениям за клуб «Фиорентина», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
Родился 9 марта 1923 года в городе Молинелла. Воспитанник футбольной школы клуба «Молинелла». Взрослую карьеру начал в 1939 году в основной команде того же клуба, в которой провел два сезона.

Впоследствии с 1941 по 1946 год играл в составе команд клубов «Фиорентина» и «Болонья».

С восстановлением полноценных футбольных соревнований в послевоенной Италии продолжил выступления за «Фиорентину», в составе которой сыграл ещё семь сезонов своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведенного в составе «Фиорентины», был основным игроком команды.

В течение 1954—1957 годов защищал цвета команды клуба «Удинезе».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Рома», за команду которого выступал на протяжении 1957—1958 годов.

В 1960-х годах переехал в Бразилию, умер в  на 76-м году жизни в городе Сан-Паулу.

Выступления за сборные 
С 1949 по 1955 защищал цвета второй сборной Италии. В составе этой команды провел 8 матчей.

В 1950 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. В течение карьеры в национальной команде провел в её форме только один официальный матч.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1950 года в Бразилии.

Примечания

Ссылки 
 enciclopediadelcalcio.it
 
 
 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Молинелла»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Рома»